Gyárváros steht für:

 einen Stadtteil der ungarischen Stadt Győr
 einen Stadtteil der ungarischen Stadt Pécs
 die ungarische Bezeichnung des Stadtteils Fabric (Timișoara) in Rumänien